British Film Awards 2009 steht für:

 British Academy Film Awards 2009
 British Independent Film Awards 2009